Wagman steht für:
 Nicholas E. Wagman (1905–1980), US-amerikanischer Astronom und Astrometriker
 (3110) Wagman, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Wägmann
 Wagiman